Andrzej Kępiński (aktor)
 Andrzej Kępiński (dziennikarz)